Злата Прага ():

 Злата Прага — урочисте іменування міста Прага, яке бере свій початок з часів правління Карла IV або Рудольфа II.
 «Zlatá Praha» — чеський журнал, що виходив у 1864–1865; 1884–1929 роках.
 «Zlatá Praha» — міжнародний телевізійний фестиваль, що проводиться з 1964 року у Празі.
 «Zlata Praha» — українська пивна торгова марка корпорації «Оболонь».

Примітки